Classement mondial des joueurs de snooker du top 110 pour la saison 1997-1998. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1995-1996 et 1996-1997).

Notes et références 

1997-1998
Classements 1997-1998
Classements 1997-1998